Verlorenwasser steht für:
Verlorenwasser (Bad Belzig), Gemeindeteil der Stadt Bad Belzig in Brandenburg
Verlorenwasser (Fluss), Nebenfluss der Buckau in Brandenburg
 den deutschen Namen des Ortsteils Ponikwa der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 den deutschen Namen des Ortsteils Ztracená Voda der Gemeinde Město Albrechtice in Mährisch-Schlesien im tschechischen Okres Bruntál 
 den deutschen Namen des Baches Ztracený potok (Vidnavka) in Tschechien

Siehe auch:
 Verlorenes Wasser